Сантистебан — фамилия и топоним.
 Сантистебан, Хуан (род. 1936) — испанский футболист, полузащитник.
 Сантистебан, Энрике (1910—1984) — кубинский актёр театра и кино.
 Сантистебан-дель-Пуэрто — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.